Palyza může být:

 Eva Palyzová (1935–2011) – česká dostihová žokejka, trenérka a manažerka
 Lukáš Palyza (* 1989) – český basketbalista
 Vladimír Palyza (* 1940) – český lékař a profesor

fiktivní postavy
 Jan Palyza – hlavní hrdina televizního seriálu Velké sedlo

stejně vyslovované příjmení
 Johann Palisa (1848–1925) – rakouský astronom slezského původu